Ihrzen bezeichnet:
 die Anrede mehrerer Personen mit „ihr“ statt „Sie“, siehe Pronominale Anredeform#Anrede mit ihr
 in bestimmten Sprachen die Anrede einer Person mit „Ihr“ statt „Sie“, im Standardhochdeutschen veraltet, siehe Höflichkeitsform#Anrede in der 2. Person Plural (Ihr)
 die früher im Deutschen übliche Anrede einer hohen Person mit „Ihr“, siehe Pluralis Majestatis

Siehe auch: